Бавичиво има више значења:

 Бавичиво (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бавичиво (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бавичиво (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику